Hans von Blixen-Finecke (1886-1917), cavalier suédois
Hans von Blixen-Finecke (1916-2005), cavalier suédois